Somerton ist der Name mehrerer 

Orte in Australien:
 Somerton (New South Wales)
 Somerton (South Australia)
 Somerton (Victoria)

im Vereinigten Königreich:
 Somerton (Newport), Wales
 Somerton (Norfolk), England
 Somerton (Oxfordshire), England
 Somerton (Somerset), England
 Somerton (Suffolk), England
 Somerton Castle, Lincolnshire, England

in den Vereinigten Staaten:
 Somerton (Arizona)
 Somerton (Ohio)
 Somerton (Pennsylvania)
 Somerton (Virginia)

Siehe auch: Somerton-Mann